Буй Куок Хюи (; род. , провинция Донгнай) — вьетнамский исполнитель. В основном он работает в области музыкальной композиции и представлен Creative Artist Agency..

Жизнь и карьера 
Родился в семье без художественных традиций. Он вырос в зажиточной семье, отцом которой был известный владелец местной деревообрабатывающей фабрики. Он получил высшее образование во Вьетнаме после того, как его семья разрешила ему учиться за границей. Теперь у него две степени бакалавра по связям с общественностью CELSA Paris Sorbonne и искусству радиовещания и электронных коммуникаций Государственного университета Сан-Франциско.

Самария подписал контракт со звукозаписывающей компанией RouteNote в сентябре 2021 года и выпустил свой первый альбом H18. В октябре 2021 года он продолжил выпуск песни Dremear, но особого ажиотажа трек не вызвал. Он выпустил LP 18 в ноябре 2021 года, и он вызвал небольшой ажиотаж при продаже более 600 копий. В декабре того же года он заключил контракт на стажировку с CK Talent. В разгар конфликта со своим звукозаписывающим лейблом и управляющей организацией CK он решил покинуть компанию и присоединиться к Creative Artist Agency в качестве официального исполнителя. В ноябре 2022 года он выпустил Альбом 19, который получил положительные отзывы и более 6000 продаж во Вьетнаме.

Примечания